Казаковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область 
 Казаковское сельское поселение — входит в Вытегорский район.

Забайкальский край 
 Казаковское сельское поселение — входит в Балейский район.

Кировская область 
 Казаковское сельское поселение — входит в Пижанский район.

Удмуртия 
Муниципальное образование «Казаковское» — сельское поселение в составе Ярского района.